Juguera puede hacer referencia a:
 Juguera, instrumento diseñado para poder extraer el jugo de los cítricos, también conocido como exprimidor.
 Juguera eléctrica, electrodoméstico utilizado para licuar alimentos, también conocido como extractor de jugos, sacajugos, juguera a secas o, en España, como licuadora.